Le  Bataillon (Comté de Tyrone), Régiment de Défense de l'Ulster, a été formé le  décembre 1971 à l'aide de compagnies, basées dans l'est du comté, du 6e Bataillon, Régiment de Défense de l'Ulster. Il a été, avec le reste du Régiment de Défense de l'Ulster, intégré aux Royal Irish Rangers en 1992 pour former le Royal Irish Regiment.

Histoire 
Le QG du bataillon était basé à Killymeal House, Dungannon, qui abritait également le commandant et sa famille. La salle des opérations était située dans les écuries. 5 compagnies ont été dispersées entre Killymeal House et le reste de la zone du bataillon.

Le premier commandant était le lieutenant-colonel John Blackwell du Royal Tank Regiment.

Le 7 novembre 1974, un homme armé a détourné une camionnette avec son chauffeur. Une bombe de  a été placée dans la camionnette et le conducteur a ordonné de l'emmener à la base locale de l'UDR, qui était la compagnie J, 8 UDR. Cela était connu dans la terminologie de l'époque comme une bombe par procuration. La base était préparée pour une telle attaque, comme la plupart des bases. Lorsque la camionnette est arrivée à leur base, un sergent de la compagnie J a attrapé son SMG et a forcé le chauffeur de la camionnette à mettre son véhicule dans ce qu'on appelait un "Critpit" (du nom de son créateur, le colonel IR Critchley, (Black Watch), commandant adjoint de la  brigade d'infanterie. Le Critpit était une fosse profonde, assez grande pour contenir un camion et bordée de sacs de sable. La bombe a explosé moins d'une heure plus tard, mais les seuls dégâts causés ont été quelques fenêtres brisées dans la base et les environs.

Uniforme, armement et équipement

Victimes 
Le premier soldat du nouveau bataillon est tué le 7 décembre 1971. Le caporal suppléant Dennis Wilson (J Company), âgé de 31 ans, s'était alité chez lui en raison d'un rhume. À 22h30, trois hommes armés sont entrés de force dans sa ferme près de Caledon, dans le comté de Tyrone, à 300 yards de la frontière avec la République d'Irlande. L'un d'eux a tenu sa famille sous la menace d'une arme dans une pièce du rez-de-chaussée tandis que les deux autres sont montés à l'étage et l'ont tué.

Personnel notable 

 :Catégorie:Soldats de l'Ulster Defence Regiment
 :Catégorie:Officiers de l'Ulster Defence Regiment

Voir aussi 

 Régiment de défense d'Ulster
 Liste des bataillons et emplacements du régiment de défense d'Ulster

Bibliographie 

 Un témoignage de courage - l'histoire régimentaire du régiment de défense d'Ulster 1969 - 1992, John Potter, Pen & Sword Books Ltd, 2001,
 L'Ulster Defence Regiment : un instrument de paix ?, Chris Ryder 1991

Références 

Unité ou formation militaire dissoute en 1992
Unité ou formation militaire créée en 1971
Unité d'infanterie de l'armée britannique